Denumirea Muzeul Satului se poate referi la:

Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” din București
Muzeul Satului Bănățean din Timișoara
Muzeul Satului Vâlcean din Râmnicu Vâlcea
Muzeul Satului Bucovinean din Suceava
 Muzeul Satului din Dărmănești, județul Suceava 
Muzeul satului gorjenesc din Curtișoara, Gorj
Muzeul Satului Brănean, de lîngă Castelul Bran
Muzeul Satului din Baia Mare
Muzeul Etnografic al Transilvaniei din Cluj-Napoca
Muzeul Țării Oașului, din  Negrești-Oaș
Muzeul Satului Maramureșean, din Sighetu Marmației
Filmul Muzeul satului

Note

Legături externe 
 Locuri cu parfum rural , 15 decembrie 2012, Dan Cârlea, Ziarul Lumina